Edward Peil Sr. (1883-1958), est un acteur américain.
 Indrek Peil (1973-), est un architecte estonien.
 Mary Beth Peil (1940-), est une actrice américaine.
Patronyme anglais